Новая Липовка — название населённых пунктов в России и Украине:

Россия 
Новая Липовка — село в Саратовском районе Саратовской области.

Украина 
Новая Липовка — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.